

Miejscowość na Białorusi 
 Boryskowicze – dawna wieś, obecnie w granicach Proszkowej w obw. witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ziabki
 Boryskowicze – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie mozyrskim

Miejscowość na Ukrainie 
 Boryskowicze – wieś w obw. wołyńskim, w rej. horochowskim